Brachyhammus raffreyi är en skalbaggsart som först beskrevs av Thomson 1878.  Brachyhammus raffreyi ingår i släktet Brachyhammus och familjen långhorningar. 

Artens utbredningsområde är Kenya. Inga underarter finns listade.

Källor 

Långhorningar
raffreyi